Tepel ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Tepel (1835–1900), deutscher Kanzleirat und Politiker
 Ralph Tepel (* 1964), deutscher Künstler
 Rolf Tepel (* 1956), deutscher Künstler 
 Steffen Tepel (* 1985), deutscher Nordischer Kombinierer und Trainer der Schweizer Nationalmannschaft Nordische Kombination
 Vita Tepel (* 1995), deutsche Schauspielerin

Siehe auch: Tepl